Der FK Budućnost Dobanovci (serbisch: ФК Будућност Добановци) ist ein professioneller serbischer Fußballverein aus der Stadt Dobanovci, der in der zweithöchsten Spielklasse, der Prva liga, spielt.

Erfolge 
 Belgrade Zone League: 2011/12
 Serbian League Belgrade: 2015/16

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im FK Budućnost Stadion in Dobanovci aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1000 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Mai 2021

Trainerchronik 
Stand: Mai 2021

Weblinks 
 Website des Vereins
 FK Budućnost Dobanovci in der Datenbank von transfermarkt.de
 FK Budućnost Dobanovci in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Serbischer Fußballverein
Sportverein (Belgrad)
Gegründet 1920